Tabu steht für:
 Tabu, Handlung oder Verhaltensweise, die durch Sitte verboten ist
 Tabu (Spiel), Gesellschaftsspiel
 Tabu (1931), Film aus dem Jahr 1931 von Friedrich Wilhelm Murnau
 Tabu (1999), der deutsche Titel des japanischen Films Gohatto von Nagisa Oshima
 Tabu – Eine Geschichte von Liebe und Schuld, Film von Miguel Gomes aus dem Jahr 2012
 Tabu – Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden, Film von Christoph Stark aus dem Jahr 2012
 Tabu (Roman), Roman aus dem Jahr 2013 von Ferdinand von Schirach
 Tabu (Muschelgeld), Muschelgeld aus Papua-Neuguinea
 Tabu (Kakfeu), indonesisches Dorf im Desa Kakfeu in Westtimor
 Tabu (Kiubaat), ein indonesisches Dorf im Desa Kiubaat, Distrikt Süd-Amanuban in Westtimor

Personen:
 Tabu (Schauspielerin) (bürgerlicher Name: Tabassum Hashmi, * 1970), indische Schauspielerin
 Jonathan Tabu (* 1985), belgischer Basketballspieler
 Veron Tabu (* 1982), belgischer Basketballspieler

Siehe auch:
 100 Tabus
 Tapu
 Taboo
 Tabu-Keller